Guillaume d'Orange (en anglais William, en néerlandais Willem) est le nom de différents personnages historiques. Dans le contexte de l'histoire irlandaise ou anglaise, c'est le plus souvent à Guillaume III d'Angleterre que l'on fait référence. Dans le contexte de l'Histoire des Pays-Bas, c'est de prime abord à Guillaume le Taciturne qu'il faut penser. Dans le contexte de l'Histoire de la Belgique, c'est Guillaume  des Pays-Bas qu'il faudra évoquer.

On peut également appeler Guillaume d'Orange les personnages suivants :
 Guillaume d'Orange un personnage de la littérature médiévale (chansons de geste) inspiré principalement par Guillaume de Gellone et aussi par Guillaume Ier de Provence ;
 Guillaume de Gellone (755-vers 812), personnage en partie légendaire de la cour de Charlemagne ;
 Guillaume († 1070), officier dans l'armée du futur empereur d'Allemagne Henri IV, puis ermite ; bienheureux catholique fêté localement le 28 mai ;
 Guillaume d'Orange, un évêque qui participa à la première croisade. À la mort d'Adhémar du Puy, il fut élu chef du clergé et mourut six mois plus tard fin décembre 1098.

La principauté d'Orange, avec ses princes suivants :
 Guillaume I des Baux (vers 1155-1218) ;
 Guillaume II des Baux (vers 1200-1239) ;
 Guillaume III des Baux (vers 1220-1256) ;
 Guillaume IV des Baux (vers 1240-1281) ;
 Guillaume VIII de Chalon (vers 1415-1475).

Ensuite, les comtes de Nassau héritèrent de la principauté d'Orange. Ainsi, les princes d'Orange-Nassau suivants, qui furent aussi stathouder des Pays-Bas, sont également appelés Guillaume d'Orange :
 Guillaume I d'Orange-Nassau, (1533-1584), aussi appelé Guillaume le Taciturne ;
 Guillaume II d'Orange-Nassau, (1626-1650) ;
 Guillaume III d'Orange-Nassau, aussi roi d'Angleterre (1650-1702) ;
 Guillaume IV d'Orange-Nassau, (1711-1751) ;
 Guillaume V d'Orange-Nassau, (1748-1806).

Les rois des Pays-Bas suivants, issus de la maison d'Orange-Nassau, sont aussi - parfois - appelés Guillaume d'Orange ; ils ont du reste été également grands-ducs de Luxembourg (union personnelle entre 1815 et 1890) :
 Guillaume I des Pays-Bas (qui était, avant sa succession, Guillaume VI d'Orange) ;
 Guillaume II des Pays-Bas (le prince d'Orange qui combattit à la bataille de Waterloo, parfois appelé Guillaume VII) ;
 Guillaume III des Pays-Bas; en 1890, sa fille Wilhelmine lui a succédé aux Pays-Bas ; au Luxembourg, qui excluait alors encore les filles de la succession, c'est un cousin, Adolphe de Nassau-Weilbourg, qui prit la relève (fin de l'union personnelle hollando-luxembourgeoise).

Divers 
 Guillaume d'Orange, un personnage de la littérature médiévale, qui apparaît dans plusieurs chansons de gestes.

Notes et références